Célestine est un nom propre ou un nom commun.

Prénom et patronyme 
Célestine est un prénom féminin.

Sainte(s) et bienheureuse(s) chrétienne(s) 
 Célestine de la Mère de Dieu (1848-1925), bienheureuse, fondatrice de la congrégation des sœurs de St Joseph de Calasanz

Œuvres artistiques 

 Célestine, nouvelle de Jean-Pierre Claris de Florian (1784), qui a donné la romance Plaisir d’amour ;
 La Célestine, pièce de théâtre espagnole du  ;
 La Célestine, un tableau de Pablo Picasso ;
 La Célestine, un opéra de Maurice Ohana.

Œuvres culinaires 

 Le poulet Célestine est une recette lyonnaise de poulet dédiée à Célestine Blanchard (1860) ;
 Les épinards à la Célestine sont des épinard plusieurs fois réchauffés ;
 L'omelette à la Célestine est un ensemble d'omelettes sucrée avec diverses confitures.

Autres 
 Célestine, un minéral composé de sulfate naturel de strontium
 Célestine, la lettre « C » de l'alphabet radio français
 Célestine, le personnage principal du roman d’Octave Mirbeau, Le Journal d'une femme de chambre
 Grotte Célestine, une cavité naturelle de l'Entre-deux-Mers, à Rauzan (Gironde) en France

Voir aussi